Cerquilho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cerquilho (ort), São Paulo, 
 Cerquilho (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar